The Man Who Knew Too Much (1934), een film van Alfred Hitchcock uit 1934
The Man Who Knew Too Much (1956), een remake van bovengenoemde film, eveneens van Alfred Hitchcock.